Миш Володимир Михайлович (16 січня 1873, місто Санкт-Петербург, тепер Російська Федерація — 31 грудня 1947, місто Новосибірськ, тепер Російська Федерація) — російський і радянський вчений, професор Томського університету, професор та завідувач кафедри хірургії.
 Іванишин Федір (псевдо.:«Миш»;нар. 1921, с. Пациків Станіславський повіт, Станіславське воєводство, Польська Республіка — 14 липня 1946, с. Побережжя, Тисменицький район Івано-Франківська область) — український військовик, вояк УПА.
 Нова Миш — село в Білорусі на березі р. Мишанка.
 Стара Миш — село в Білорусі на березі р. Мишанка.